Anne Aknin (1922-), artiste peintre, mosaïste et créatrice de tapisserie française d'origine russe ;
 Joseph ben Judah ibn Aknin (1150-1220), philosophe, poète et écrivain juif ;
 Laurent Aknin (1961-), historien et critique de cinéma.

Patronyme juif